Wretman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Catarina Wretman (född 1965), svensk ämbetsman
 Fredrik Wretman (född 1953), svensk skulptör
 Gustaf Wretman (1888–1949), svensk simmare
 
 Johan Wretman (1789–1856), svensk jurist
 Ludvig Wretman (1766–1827), svensk grosshandlare
 Märtha Wretman (1917–1985), svensk friidrotterska
 Tore Wretman (1916–2003), svensk restaturangman

Svenska efternamn